Niemcy:
 Berlin-Lichterfelde – dzielnica Berlina
 Berlin-Lichterfelde Ost – stacja kolejowa w Berlinie
 Berlin-Lichterfelde Süd – stacja kolejowa w Berlinie
 Berlin-Lichterfelde West – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Lichterfelde